Martina je naselje u Hrvatskoj u sastavu općine Mošćeničke Drage. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Sjeverno je Golovik, jugoistočno je Brseč, južno je Zagore. Sjeveroistočno su Sveta Jelena i Mošćenice.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji